Artaphernes was de naam van een vader en zoon die een belangrijke rol speelden als leden van de koninklijke familie een rol in de geschiedenis van Perzië:
Artaphernes (vader), satraap van de satrapie (provincie) Sardis.
Artaphernes (zoon), zoon van Artaphernes, nam deel aan de Eerste Perzische Oorlog als medegeneraal.